Fidelidade (portugiesisch für: Treue) bezeichnet:

 einen portugiesischen Versicherungskonzern, siehe Fidelidade (Versicherung)
 das Vielfliegerprogramm von TAM Linhas Aéreas